По́витьевский сельский Совет — сельсовет в составе Кобринского района Брестской области Республики Беларусь. Согласно переписи населения 2019 года, в сельсовете проживало 1211 человек.

Состав 
По данным на 1 января 2021 года, Повитьевский сельсовет включает 1 населённый пункт:

Примечания

Ссылки
Повитьевский сельсовет  // Кобринский райисполком.
Повитьевский сельский Совет  // Туристический Кобрин.

Повитьевский сельсовет